Skalne – część wsi Ochotnica Dolna
 Skalne – dolina w Paśmie Lubania w Gorcach
 Skalne – polana na Jasieniu w Beskidzie Wyspowym
 Skalne – szczyt w Beskidzie Niskim
 Skalne – wzniesienie w województwie dolnośląskim